Op de 90e vrouweneditie van het US Open in 1976 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 1 tot en met 11 september 1976.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Margaret Court en Virginia Wade had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Wade speelde samen met Olga Morozova uit de Sovjet-Unie – zij bereikten de finale.

Het eerste reekshoofd, Billie Jean King (Verenigde Staten) en Betty Stöve (Nederland), bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het als vijfde geplaatste Zuid-Afrikaanse duo Linky Boshoff en Ilana Kloss won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Olga Morozova en Virginia Wade in twee sets. Het was hun achtste gezamen­lijke titel, de eerste op de grandslamtoernooien. Boshoff had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Kloss vier.

De Belgische Michèle Gurdal en Naoko Satō uit Japan kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren hun openings­partij in de tweede ronde.

Betty Stöve was de enige Nederlandse deelneemster.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1976